Boscawen ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Griffith-Boscawen (1865–1946), britischer Politiker, Unterhausabgeordneter
 Charles Boscawen (1627–1689), britischer Politiker
 Edward Boscawen (1711–1761), britischer Admiral
 Robert Boscawen († 2013), britischer Politiker

Boscawen steht für:

 Boscawen (New Hampshire), Ort im Merrimack County, New Hampshire, USA
 HMS Boscawen, ein Schiff der Royal Navy
 Boscawen-ûn, ein Steinkreis in Cornwall, Vereinigtes Königreich
 Boscawen Point, Kap in Cornwall, Vereinigtes Königreich
 Boscawen Rose, Weiler in Cornwall, Vereinigtes Königreich

im NRHP gelistete Objekte:
 Boscawen Academy and Much-I-Do-Hose House, in Boscawen, New Hampshire, ID-Nr. 80000292
 Boscawen Public Library, in Boscawen, New Hampshire, ID-Nr. 81000073